

Edilizia
Tavella – Mattone forato e di spessore contenuto (generalmente 21 cm), solitamente impiegato per la costruzione di solai e controsoffitti.

Persone
Aldo Tavella (1909-2004) – pittore italiano
Angiola Tavella (1698-1746) – pittrice italiana, figlia del pittore Carlo Antonio
Aylon Darwin Tavella, noto semplicemente come Aylon (1992) – calciatore brasiliano
Carlo Antonio Tavella (1668-1738) – pittore italiano
Franz Tavella (1844-1931) – scultore italiano
Renato Tavella (1947) – scrittore italiano
Roberto José Tavella (1893-1963) – arcivescovo cattolico argentino